Osoby o tym nazwisku:
 Konstantin Paszczenko – działacz państwowy Imperium Rosyjskiego.
 Mstisław Paszczenko – radziecki animator i reżyser filmów rysunkowych.

Rosyjskie nazwiska